VolleyLigaen 2011/2012 - 50. sezon walki o mistrzostwo Danii organizowany przez Duński Związek Piłki Siatkowej (duń. Dansk Volleyball Forbund, DVF). Zainaugurowany został 24 września 2011 roku i trwał do 10 kwietnia 2012 roku. 

W sezonie 2011/2012 żaden duński klub nie brał udziału w europejskich pucharach.

Rozgrywki składały się z fazy zasadniczej i fazy play-off, która wyłoniła mistrza Danii.

Drużyny uczestniczące 

1 Klub Aarhus Volleyball powstał z połączenia klubów Skovbakken Volley, Lyseng i ASV.

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Półfinały 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(dwumecz)

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Baraże 
(dwumecze)
{|class="wikitable" style="font-size:80%; text-align: center; width: 100%; text-align: center;"
|-
!width="6%"|Data
!width="1%"|Godzina
!width="33%"|Gospodarz
!width="27%"|Rezultat
!width="33%"|Gość
|-
|26.04.2012
|20:00
|rowspan="2"|
|1:3 (25:15, 23:25, 22:25, 23:25)
|style="background: #f4fff3;" rowspan="2"|
|-
|05.05.2012
|14:00
|0:3 (24:26, 22:25, 19:25)
|-
|colspan="6" style="text-align: left;"|Po lewej gospodarz pierwszego meczu.

{|class="wikitable" style="font-size:80%; text-align: center; width: 100%; text-align: center;"
|-
!width="6%"|Data
!width="1%"|Godzina
!width="33%"|Gospodarz
!width="27%"|Rezultat
!width="33%"|Gość
|-
|28.04.2012
|13:30
|style="background: #f4fff3;" rowspan="2"|
|3:2 (25:20, 21:25, 21:25, 25:19, 15:7)
|rowspan="2"|
|-
|06.05.2012
|14:00
|3:1 (15:25, 25:18, 25:23, 25:23)
|-
|colspan="6" style="text-align: left;"|Po lewej gospodarz pierwszego meczu.

Statystyki, varia

Bibliografia 
 

2011 w Danii
2012 w Danii
2011 w piłce siatkowej
2012 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Danii